Sidi Khaled – comune dell'Algeria situato nella provincia di Ouled Djellal
Sidi Khaled – comune dell'Algeria situato nella provincia di Sidi Bel Abbes